Quintus Servilius Caepio (* um 97 v. Chr.; † 67 v. Chr. in Ainos) war ein römischer Politiker der späten Republik und Adoptivvater von Marcus Iunius Brutus, dem späteren Caesarmörder.

Er war ein Sohn von Quintus Servilius Caepio, der im Bundesgenossenkrieg 90 v. Chr. fiel, und der Livia. Er hatte eine Schwester, Servilia Caepionis, die Mutter des Brutus, sowie die Halbgeschwister Cato den Jüngeren und Porcia.

Caepio nahm 72 v. Chr. unter dem Konsul Lucius Gellius Publicola am Spartacuskrieg als Militärtribun teil. Wahrscheinlich, wenn auch nicht völlig gesichert, ist, dass er Quästor unter Pompeius war, als er 67 v. Chr. auf dem Weg nach Kleinasien in Ainos in Thrakien starb. Cato, der zu seinem Halbbruder geeilt war, ihn aber nicht mehr lebend antraf, ließ für Caepio ein Monument auf der Agora von Ainos errichten.

Er hatte seinen Neffen Marcus Iunius Brutus adoptiert, der daraufhin den Namen seines Adoptivvaters annahm und schließlich dessen Vermögen erbte.

Stammbaum

Quellen 

Politiker (Römische Republik)
Caepio, Quintus Servilius
Geboren im 1. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 67 v. Chr.
Mann